Juan Antonio Iribarren – politico cileno
 Juan Carlos Iribarren – calciatore argentino